Пе́вческое по́ле — место для проведения всенародных песенных состязаний, как правило обладающее особой акустикой, оборудованное эстрадой для выступающих и местами для зрителей.

Традиция устройства певческих полей — разновидности летних театров — зародилась в Прибалтике и Финляндии, но в последнее время такие поля устраиваются и в России и на Украине.

Певческие поля по городам 

 Певческое поле в Выборге (до 1939 года на нём неоднократно проводились всефинляндские праздники песни)
 Певческое поле в Таллине, открытое в 1959 году, где раз в пять лет проходит Эстонский праздник песни, часть Балтийского праздника песни и танца
 Певческое поле в Сортавале
 Певческое поле в Калининграде
 Певческое поле в Киеве
 Певческое поле в Москве
 Певческое поле в Омске
 Певческое поле в Чебоксарах.
 Певческое поле в Ополе (Польша)

Примечания

Ссылки 
 Фотографии Выборгского певческого поля

 
Хоровое пение